

Persone 
 Marco Piavonio Vittorino – imperatore delle Gallie
 Gaio Mario Vittorino – filosofo e retore latino
 Vittorino di Petovio – vescovo, santo e scrittore romano esegeta di lingua greca e latina
 Vittorino da Feltre – umanista ed educatore italiano
 Vittorino iunior – imperatore dell'impero delle Gallie, usurpatore contro l'imperatore romano Aureliano

Altro 
 Vittorino – telenovela colombiana
 Vittorino – variante del nome proprio maschile Vittorio

Pagine correlate 

 Vittorio (disambigua)
 San Vittorino